Poland Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Poland Township (Arkansas)
 Poland Township (Iowa)
 Poland Township (Ohio)